Святий Прокопій

 Прокопій Сазавський — чеський бенедиктинець.
 Прокопій Скитопольський

Святі